Halli peut désigner:

 Halli (899),  navire de services appartenant au Ministère de l'Environnement en Finlande
 Omar Halli, professeur universitaire Marocain
 Halli Galli, jeu de société
 aéroport d'Halli, un des principaux aéroports militaires de Finlande